2 miejscowości w Polsce:
 Czacz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel
 Czacz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Świeszyno